Лиза Майер:
 Майер, Лиза (род. 1954) — австрийская поэтесса.
 Майер, Лиза (род. 1996) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге.